Slovo Prescott má více významů:

lidé
 Edward C. Prescott – americký ekonom
 James Prescott Joule – anglický fyzik
 Prescott Bush – americký bankéř a politik, otec George H. W. Bushe
 Samuel Prescott Bush – průmyslník, děd George H. W. Bushe
 Samuel Prescott Hildreth – lékař a vědec
 William Prescott – plukovník americké Kontinentální armády ve válce za nezávislost
 William Hickling Prescott – americký historik a hispanista, vnuk Williama Prescotta

města v USA
 Prescott (Arizona)
 Prescott (Arkansas)
 Prescott (Iowa)
 Prescott (Kansas)
 Prescott (Michigan)
 Prescott (Oregon)
 Prescott (Washington)
 Prescott (Wisconsin)

Externí odkazy